PIONIER, un instrument astronomique du VLTI, au Chili,
 Vaessen Pioniers, une équipe de baseball,
 Pionier peut désigner en allemand un militaire spécialiste des techniques de génie militaire.